Het seizoen 2010/11 van de Topklasse is het eerste seizoen van deze voetbalcompetitie op het derde niveau in Nederland. Er zijn twee afdelingen; de Topklasse zaterdag en de Topklasse zondag.

De twee kampioenen spelen tegen elkaar om het algeheel kampioenschap. De winnaar heeft het recht om te promoveren naar de Eerste divisie van het betaald voetbal. Indien deze club van dit recht afziet, mag de verliezend finalist van dit recht gebruikmaken. In beide gevallen degradeert dan de laatste van de Eerste divisie naar de Topklasse. Voorafgaand aan het seizoen leken weinig clubs interesse in promotie te hebben, ze moesten uiterlijk 1 februari 2011 aangeven of ze wilden promoveren. Drie clubs bleken uiteindelijk interesse te hebben, namelijk zondagtopklasser FC Oss en zaterdagtopklassers Rijnsburgse Boys en SV Spakenburg.

In beide Topklassen degraderen de nummers 14, 15 en 16. De beide nummers 13 spelen samen met de algehele periodekampioen van de drie verschillende Hoofdklassen van hun afdeling (zaterdag of zondag) een nacompetitie om degradatie naar de Hoofdklasse te voorkomen en zich te handhaven in de Topklasse.

De eerste speeldag was in het weekend van 21 en 22 augustus 2010.

Bijna halverwege het seizoen besloot Dijkse Boys zich uit de zondagcompetitie terug te trekken. Financiële problemen waren hiertoe de aanleiding. Hierop nam de KNVB de club uit de competitie, verklaarde de gespeelde wedstrijden als vervallen (inclusief de behaalde punten tegen Dijkse Boys) en liet het de club automatisch degraderen naar de Hoofdklasse.

Inrichting eerste editie 
Om de inrichting van de Topklasse mogelijk te maken was er een overgangssituatie in het seizoen 2009/2010.

Voor de Topklasse 2010/2011 plaatsten zich:
 - de nummers 1 t/m 4 uit elk van de 6 Hoofdklassen
 - de zes winnaars van de beslissingsduels tussen de nummers 5 en 6 van de Hoofdklassen
 - de nummer laatst uit de Eerste divisie
 - de winnaar van de herkansingen tussen de zes verliezers van de hiervoor genoemde beslissingsduels.

In eerste instantie zouden twee clubs uit de Eerste divisie degraderen, maar door het faillissement van de Eerste divisionist HFC Haarlem tijdens het overgangsseizoen, degradeerde nog maar een club. De vrijgekomen plaats werd ingenomen door een extra Hoofdklasser.

Zaterdag

Clubs

Competitie

Eindstand

Uitslagen

Zondag

Clubs

Competitie

Eindstand 

¹ Op 12 november uit de competitie genomen door de KNVB

Uitslagen

* Uitslagen Dijkse Boys zijn als 'niet gespeeld' verklaard.

Algeheel kampioenschap 
De kampioen van de zaterdagtopklasse V.V. IJsselmeervogels versloeg eind mei de kampioen van de zondagtopklasse FC Oss om het algeheel amateurkampioenschap. Omdat IJsselmeervogels al had aangegeven bij winst niet te willen promoveren was FC Oss voorafgaand aan de tweekamp al zeker van de terugkeer, na afwezigheid van één jaar, in de Eerste divisie.

Topklasse/Hoofdklasse promotie/degradatie 
De nummer 13 van de zaterdag topklasse (CSV Apeldoorn) streed met de negen periodekampioenen in de drie zaterdag Hoofdklassen om een plaats voor behoud in c.q. promotie naar de topklasse. Voor de nummer 13 van de zondag topklasse (FC Hilversum) gold hetzelfde met de negen periodekampioen in de drie zondag Hoofdklassen. De drie periodekampioen per Hoofdklasse streden eerst onderling in een halve competitie om een plaats in de halve finale. Hierin traden de beide topklassers voor het eerst aan.

In de zaterdagafdeling won VV Montfoort de finale, in de zondagafdeling WKE. Beide clubs promoveerden hierdoor naar de Topklasse. Voor de verliezend finalist CSV Apeldoorn betekende het degradatie naar de Hoofdklasse. Verliezend finalist in de zondagafdeling, FC Hilversum verkreeg alsnog een plaats in de topklasse om de vrijgekomen plaats in te nemen van de degradant uit de Eerste divisie Almere City FC dat op zijn beurt de vrijgekomen plaats in deze divisie na het faillissement van RBC Roosendaal mocht innemen.

Speelschema 

 Zaterdagafdeling

 Zondagafdeling

Topklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2010/11